

Sigle 
ANC est un sigle qui peut se référer à :

En français 
 , nom porté par deux organisations politiques algériennes ;
 Alliance nationale pour le changement, un parti politique togolais ;
 Alliance nationaliste corse, un parti politique corse ;
 apports nutritionnels conseillés, en nutrition ;
 assainissement non collectif ;
 Assemblée nationale catalane, une organisation pour l'indépendance de la Catalogne ;
 Assemblée nationale constituante, en Tunisie ;
 Association française de narcolepsie-cataplexie ;
 Autorité des normes comptables, le principal organisme de normalisation comptable en France ;
 Armée nationale congolaise ;

En anglais 
 African National Congress (en français, Congrès national africain), un parti politique d'Afrique du Sud ;
 Active noise control (en français, contrôle actif du bruit).

Codes 
ANC est un code qui peut se référer à :
 .